Долгору́ково — железнодорожная станция на линии Елец — Валуйки Белгородского региона Юго-Восточной железной дороги.

Располагается в селе Долгоруково Долгоруковского района Липецкой области.

История 
Станция была возведена в 1897 году по типовому проекту на строящейся железнодорожной линии Елец — Касторное, в селе Братовщина. Название Долгоруково станция получила по фамилии бывших владельцев села; вскоре и за селом закрепилось название Долгоруково.

Рядом со станцией построены водонапорная башня для заправки паровозов, погрузочно-разгрузочная площадка и дома для работников станции. 1 октября 1897 года станция начала свою работу. В конце XIX — начале XX веков главным назначением станции стал вывоз хлеба из окрестных поместий.

Современность 
В настоящее время на станции делают свою остановку пассажирские поезда дальнего следования Донецк — Москва, а также пригородные поезда Елец — Касторное.

Через станцию проходит обмен грузов между восточной Украиной и центром европейской части России.

Расписание пассажирских поездов станции Долгоруково

Библиография 
 А. А. Голубев. Край родной. Липецк, 1999

Примечания

Ссылки 
 Расписание поездов на tutu.ru
 Сведения на сайте ЮВЖД
 Информация на Руссо Транс

Станции Елецкого отделения Юго-Восточной железной дороги
Долгоруковский район
Железнодорожные станции и платформы Липецкой области